Piedade é um filme brasileiro de 2019, do gênero drama, dirigido por Cláudio Assis. A produção é estrelada por Fernanda Montenegro, Matheus Nachtergaele, Irandhir Santos, Cauã Reymond, Mariana Ruggiero, Francisco de Assis Moraes e Gabriel Leone. A estreia do filme aconteceu no 52º Festival de Cinema de Brasília, onde recebeu o Prêmio Especial do Júri.

Sinopse 
O cotidiano da pequena cidade de Piedade é abalado com o interesse e chegada de uma grande petroleira no local. Aurélio (Matheus Nachtergaele) é o representante da petroleira PetroGreen e tem o objetivo de convencer os moradores da cidade a vender seus terrenos. Logo ele percebe que o foco de resistência à sua proposta é o círculo familiar de Dona Carminha (Fernanda Montenegro) e seu filho mais velho, Omar (Irandhir Santos), que toma conta do bar Paraíso do Mar. As abordagens de Aurélio faz com que ele descubra segredos da família e uma inesperada conexão com Sandro (Cauã Reymond), dono de um cinema pornô do outro lado da cidade.

Elenco 
 Matheus Nachtergaele.... Aurélio
 Fernanda Montenegro.... Carminha
 Irandhir Santos.... Omar Sharif
 Cauã Reymond.... Sandro
 Mariana Ruggiero.... Fátima
 Francisco de Assis Moraes.... Ramsés
 Gabriel Leone.... Marlon Brando
 Denise Weinberg.... Mãe de Aurélio
 Arthur Canavarro.... Olavo
 Nanego Lira.... Leandro

Ligações externas 
 

Filmes do Brasil de 2019
Filmes de drama do Brasil
Filmes de drama da década de 2010
Filmes premiados no Festival de Brasília
Nordeste do Brasil em ficção
Filmes gravados em Recife
Filmes com temática LGBT do Brasil
Filmes em língua portuguesa da década de 2010